Johann Naumann ist der Name folgender Personen:

* Johann Naumann (Verleger) (1627–1668), deutscher Buchhändler und Verleger
 Johann Andreas Naumann (1744–1826), deutscher Ornithologe
 Johann Christoph von Naumann (1664–1742), deutscher Ingenieuroffizier und Architekt
Johann David Naumann (1775–1824), preußischer Jurist
 Johann Friedrich Naumann (1780–1857), deutscher Ornithologe
 Johann Gottlieb Naumann (1741–1801), deutscher Komponist
 Johann Gottlieb August Naumann (1799–1870), deutscher Jurist und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Johann Matthias Naumann († 1727), deutscher Orgelbauer
 Johann Wilhelm Naumann (1897–1956), deutscher Verleger